Балашов, Лев Евдокимович — российский философ.
 Балашов, Лев Сергеевич — украинский геоботаник.